Allah Peliharakan Sultan  (Jawi: الله فليهاراكن سلطن ) (Dios guarde al Sultán) es el himno nacional de Brunéi Darussalam. La letra se canta en malayo, el idioma oficial del país. Fue escrito por Pengiran Haji Mohamed Yusuf bin Pengiran Abdul Rahim (luego condecorado con el título Yang Amat Mulia Pengiran Setia Negara), con música compuesta por Haji Awang Besar bin Sagap en 1947.

Fue oficializado en 1951 como himno del protectorado británico de Brunéi, y adoptado como himno nacional luego de la independencia del Reino Unido, a partir del 1º de enero de 1984.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 Audio of Allah Peliharakan Sultan, himno nacional de Brunéi con información y letra.

Brunei
Símbolos de Brunéi